Posidonio di Rodi (ca. 135 a.C – 51 a.C.), o di Apamea, filosofo stoico greco, geografo e scienziato. 
Posidonio (Possidonio), vescovo e santo del IV-V secolo.
Posidonio, ingegnere militare di Alessandro Magno.
Altro
 Posidonius, cratere lunare dedicato a Posidonio di Rodi.